Ducos steht für

 Ducos, eine Gemeinde im französischen Überseedépartement Martinique 

Ducos ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-François Ducos (1765–1793), französischer Abgeordneter des Nationalkonvents
 Jean-Pierre Ducos (* 1934), französischer Schauspieler
 Louis Ducos du Hauron (1837–1920), französischer Fotopionier der Farbfotografie
 Roger Ducos (1747–1816), französischer Staatsmann